Jan Kovář – hockeista su ghiaccio ceco
 Jakub Kovář – hockeista su ghiaccio ceco
 Jaroslav Kovář – ex cestista cecoslovacco
 Jiří Kovář – pallavolista ceco naturalizzato italiano
 Luboš Kovář – cestista ceco
 Přemysl Kovář – calciatore ceco